Chaos Records steht u. a. für:

 Chaos Records (mexikanisches Label), mexikanisches Heavy-Metal-Label
 Chaos Records (niederländisches Label), niederländisches Grindcore-Label 
 Chaos Records (schwedisches Label), schwedisches Death-Metal-Label